Cantonul Étrépagny este un canton din arondismentul Les Andelys, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Chauvincourt-Provemont || align="right" | 329 || align="right" | 27150 || align="right" | 27153
|-
| Coudray || align="right" | 225 || align="right" | 27150 || align="right" | 27176
|-
| Doudeauville-en-Vexin || align="right" | 297 || align="right" | 27150 || align="right" | 27204
|-
| Étrépagny || align="right" |  || align="right" | 27150 || align="right" | 27226
|-
| Farceaux || align="right" | 284 || align="right" | 27150 || align="right" | 27232
|-
| Gamaches-en-Vexin || align="right" | 318 || align="right" | 27150 || align="right" | 27276
|-
| Hacqueville || align="right" | 460 || align="right" | 27150 || align="right" | 27310
|-
| Heudicourt || align="right" | 609 || align="right" | 27860 || align="right" | 27333
|-
| Longchamps || align="right" | 554 || align="right" | 27150 || align="right" | 27372
|-
| Morgny || align="right" | 528 || align="right" | 27150 || align="right" | 27417
|-
| Mouflaines || align="right" | 147 || align="right" | 27420 || align="right" | 27420
|-
| La Neuve-Grange || align="right" | 299 || align="right" | 27150 || align="right" | 27430
|-
| Nojeon-en-Vexin || align="right" | 319 || align="right" | 27150 || align="right" | 27437
|-
| Puchay || align="right" | 541 || align="right" | 27150 || align="right" | 27480
|-
| Richeville || align="right" | 280 || align="right" | 27420 || align="right" | 27490
|-
| Sainte-Marie-de-Vatimesnil || align="right" | 246 || align="right" | 27150 || align="right" | 27567
|-
| Saussay-la-Campagne || align="right" | 426 || align="right" | 27150 || align="right" | 27617
|-
| Le Thil || align="right" | 394 || align="right" | 27150 || align="right" | 27632
|-
| Les Thilliers-en-Vexin || align="right" | 467 || align="right" | 27420 || align="right" | 27633
|-
| Villers-en-Vexin || align="right" | 276 || align="right" | 27420 || align="right" | 27690
|}
 
 

Cantoane în Eure